Frondicola är ett släkte av svampar. Frondicola ingår i familjen Hyponectriaceae, ordningen kolkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Kolkärnsvampar
Frondicola